Henry Thomas Colebrooke (1765-1837) :  magistrat, indianiste et botaniste britannique;
 James Colebrooke Patterson (1839-1929) : homme politique canadien;
 William MacBean George Colebrooke (1787-1870) : officier et administrateur britannique.

Voir aussi 
 Colebrooke Settlement